Arthur Annesley kan syfta på bland andra:

* Arthur Annesley, 1:e earl av Anglesey (1614–1686), irländsk statsman
 Arthur Annesley, 4:e baron Altham (1689–1727), irländsk peer
 Arthur Annesley, 5:e earl av Anglesey (1678–1737), irländsk statsman
 Arthur Annesley, 1:e earl av Mountnorris (1744–1816), irländsk peer
 Arthur Annesley, 10:e viscount Valentia (1785–1863), brittisk peer
 Arthur Annesley, 11:e viscount Valentia (1843–1927), brittisk peer